Stop (del inglés, ‘detenerse’) puede hacer referencia a:

Miscelánea 
 el stop o señal de detención obligatoria (pare/alto);
 Stop, juego popular en Colombia,la República Dominicana y partes de Latinoamérica;
 stop, punto superior de inserción del hocico en el cráneo de un perro;
 stop, codón que indica el fin de una proteína en un segmento de ARN;
 STOP error o pantalla azul de la muerte, pantalla de error crítico del sistema operativo Microsoft Windows;
 Stop, tarjeta usada durante la subasta en el juego de Bridge, para informar al siguiente adversario de que deberá hacer una pausa de 10 segundos y efectuar inmediatamente su propio canto.

Música

Álbumes 
 Stop (2001), álbum de los Plain White T's;
 Stop (2004), álbum de Franco de Vita.

Canciones 
 «Stop» (1979), canción de Pink Floyd;
 «Stop» (1998), canción de Spice Girls;
 «Stop!», canción de Jane's Addiction;
 «Stop!» canción de Erasure publicada en el extended play Crackers International.